Il singolare del torneo di tennis Hyderabad Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Tamarine Tanasugarn che ha battuto in finale Iroda Tulyaganova 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Clarisa Fernández (primo turno)
 Tamarine Tanasugarn (campionessa)
 Elena Lichovceva (primo turno)
 Mary Pierce (quarti di finale)

 Iroda Tulyaganova (finale)
 Cristina Torrens Valero (secondo turno)
 Angelique Widjaja (secondo turno)
 Silvija Talaja (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hyderabad Open 2003